Пикник (англ. Picnic):
Пикни́к
 Пикник — отдых на природе.
 «Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.
 «Пикник» — пьеса, написанная в 1953 году Уильямом Инге.
 «Пикник» — фильм 1955 года.

Пи́кник
 Пикник — разновидность телосложения, согласно типологии Эрнста Кречмера.

Picnic
 Picnic — шоколадный батончик
 Toyota Picnic — японский автомобиль-минивен.